Кайрпре () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Кайрпре Киннхайт — легендарный верховный король Ирландии (I в.)
 Кайрпре Ниа Фер — легендарный верховный король Ирландии (I в.)
 Кайрпре Лифехарь — легендарный верховный король Ирландии (III в.)
 Кайрпре Луахара — правитель Иармуму (середина V в.)
 Кайрпре мак Нейлл (V век) — коннахтский военачальник; возможно, верховный король Ирландии
 Кайрпре Дам Айркит — король Айргиаллы (507?—514)
 Кайрпре Кромм — король Мунстера (до 579/580)
 Кайрпре мак Кормайк — король Лейнстера (вторая половина VI в.)
 Кайрпре мак Фогартайг — король Лагора (751—771) и, возможно, всей Бреги (759—771)
 Кайрпре мак Лайдкнен — король Лейнстера (778—793)